Хорошовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Хорошово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Астапковичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 122,89 км²
 Расположение: западная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с  Рославльским сельским поселением
 на юго-востоке — с  Рославльским городским поселением
 на юге — с Астапковичским сельским поселением
 на юго-западе — с  Лесниковским сельским поселением
 на северо-западе — с  Шумячским районом
 на севере — с  Починковским районом
 Крупные реки: Остёр.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»)}.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились 12 населённых пунктов.
 Хорошово, деревня
 Гарнево, деревня
 Дуровщина, деревня
 Жабино, деревня
 Козлово, деревня
 Колпеница, деревня
 Мохи, деревня
 Осипково, деревня
 Петрово, деревня
 Полшино, деревня
 Снегирево, деревня
 Чепищево, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году